Снаф () — одна з назв нюхального тютюну.
 Снаф () — відео, на яких зображені реальні вбивства.

В літературі 
 «Снаф» — роман Чака Поланіка 2008 року.
 «Снафф» — роман Террі Пратчетта 2011 року.
 S.N.U.F.F.— роман Віктора Пелевіна 2011 року.

В шоу-бізнесі 
 SNUFF — житомирський ню-метал гурт.
 Snuff  — пісня з альбому All Hope Is Gone (2008) американського гурту Slipknot.